Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування (GICHD; фр. Centre international de déminage humanitaire - CIDHG) — це міжнародна організація, яка займається протимінною діяльністю та зменшенням ризику вибухонебезпечних боєприпасів, зосереджуючись на наземних мінах, касетних боєприпасах і запасах боєприпасів. Розташований у Maison de la Paix у Женеві, він юридично є некомерційним фондом у Швейцарії.

Він був заснований Швейцарією та декількома іншими країнами у квітні 1998 року. У березні 2003 року GICHD уклав угоду про статус з урядом Швейцарії, яка гарантувала його незалежність і свободу дій. У Центрі працює понад 60 співробітників, його фінансово підтримують понад 30 урядів та організацій.

Місія 
GICHD дає змогу своїм партнерам зменшити ризики для громад від вибухонебезпечних боєприпасів шляхом розширення знань, просування норм і стандартів, розвитку потенціалу та сприяння діалогу та співпраці.

Компетентність 
GICHD є міжнародним центром досвіду та знань, який діє відповідно до гуманітарних принципів, щороку надає підтримку приблизно 40 постраждалим державам і територіям. Його робота зосереджена на чотирьох основних сферах: сприяння діалогу та співпраці, надання технічної підтримки та навчання, просування досліджень щодо протимінної діяльності та управління боєприпасами та підтримка розробки та впровадження міжнародних норм і стандартів.

Сфери компетенції Центру включають протипіхотні міни, усі інші типи мін і вибухонебезпечні боєприпаси в широкому розумінні цього терміну, включаючи всі види мін, міни-пастки, боєприпаси, що не вибухнули (НУБ), включаючи касетні боєприпаси, і покинуті боєприпаси (AXO). ). GICHD реагує на повний спектр надзвичайних ситуацій, реконструкції, підтримки миру, роззброєння, реконструкції та розвитку. Він досягає цього, поважаючи головну відповідальність постраждалих держав за протимінну діяльність, і приділяючи наголос місцевій власності та розвитку потенціалу.

Партнери 
Основними партнерами Центру є національні уряди, міжнародні та регіональні організації, місцеві та міжнародні неурядові організації, дослідницькі центри та комерційні компанії, що працюють у сфері протимінної діяльності та вибухонебезпечних боєприпасів. Дочірніми організаціями є Женевський центр демократичного контролю над збройними силами та Женевський центр політики безпеки.

Діяльності 
GICHD у партнерстві з іншими прагне надавати підтримку розвитку потенціалу, проводити прикладні дослідження та розробляти стандарти, спрямовані на підвищення ефективності та професіоналізму протимінної діяльності. Крім того, ЖМЦГР підтримує впровадження відповідних документів міжнародного права:

Оперативна допомога 
Основними видами оперативної допомоги Центру є:

 Стратегічне управління: Центр підтримує національні органи влади в розробці та реалізації їхніх стратегій і планів протимінної діяльності, включаючи механізми встановлення пріоритетів, управління якістю, координаційну діяльність, законодавство, інформування про мінну небезпеку, гендерно-чутливе програмування та зв’язок протимінної діяльності та розвитку, в тому числі цілі розвитку тисячоліття. Особлива увага приділяється допомозі національним органам влади виконувати свої зобов’язання, що випливають з Оттавського договору та інших відповідних документів міжнародного права.
 Звільнення землі: Центр розробляє та впроваджує безпечні та економічно ефективні методи звільнення землі для протимінної діяльності, які будуть використовуватися країнами та програмами на місцях. Прикладами цього є концепції звільнення землі, які розроблені для окремих країн і відповідають вимогам національної політики, а також операційні концепції. Центр також допомагає країнам і організаціям у впровадженні нових і ефективніших концепцій вивільнення землі.
 Управління інформацією: протимінна діяльність спирається на докази. Для ефективного та дієвого прийняття рішень і встановлення пріоритетів під час операцій з розмінування вкрай важливо збирати точні та своєчасні дані, компілювати та аналізувати ці дані, а також надавати якісну інформацію для підтримки планування на основі фактичних даних. Для цього потрібна потужна та надійна система управління інформацією. З цією метою GICHD розробив Систему управління інформацією щодо протимінної діяльності (IMSMA). IMSMA дозволяє партнерам використовувати якісну інформацію для ефективного прийняття рішень і звітності на основі доказів.IMSMA пропонує серію інтегрованих інструментів, таких як мобільний збір даних, база даних, яка відповідає міжнародним стандартам протимінної діяльності, і інструменти аналізу даних для картографування та звітності. GICHD постійно адаптує IMSMA до останніх технологічних удосконалень. Для підтримки учасників протимінної діяльності на всіх рівнях прийняття важливих рішень останнє покоління IMSMA (IMSMA CORE) створено шляхом налаштування інструментів географічних інформаційних систем (ГІС), в основному від Esri. IMSMA Core — це система інструментів і процесів, які можна налаштувати відповідно до конкретних операційних вимог і вимог до звітності національних програм, які надають доступ до інформації широкому колу зацікавлених сторін, сприяють обміну інформацією та надають карти в реальному часі та звіти про масштаби забруднення. IMSMA Core є надзвичайно потужним для розширеної аналітики, робочих процесів, обробки зображень, штучного інтелекту тощо. IMSMA Core пропонує всі ключові переваги веб-ГІС, будучи спеціально розробленим для протимінної діяльності та її робочих процесів.
 Технічні методи: Центр надає операторам протимінної діяльності технічні консультації та допомогу, зокрема щодо методології технічного обстеження та управління та використання засобів очищення, таких як ручне розмінування, машини та собаки.

Управління та поширення знань 
• Прикладні дослідження: Центр проводить прикладні дослідження у співпраці з дослідницькими організаціями та учасниками на місцях, генеруючи дійсні та надійні висновки шляхом досліджень того, як різні програми протимінної діяльності вирішують загальні проблеми, і, якщо доцільно, пропонують вдосконалені методи.

• Обмін інформацією: Центр визначає актуальні та нові важливі теми та покращує ефективний обмін інформацією у сфері протимінної діяльності. Створено можливості для польових керівників протимінної діяльності, дослідників та інших зацікавлених сторін для активної участі як у регулярних, так і спеціальних форумах, включаючи щорічні зустрічі директорів програм протимінної діяльності, радників та віртуальних мереж.

• Оцінки: Центр проводить оцінки, щоб задокументувати доречність, вплив, ефективність, дієвість і сталість програм протимінної діяльності, надаючи відповідні рекомендації щодо покращення ефективності та генеруючи отримані уроки для майбутнього керівництва. ЖМЦГР підтримує оцінку та базу даних передового досвіду.

Стандарти 
Міжнародні стандарти протимінної діяльності (IMAS) — це стандарти, видані Організацією Об’єднаних Націй для керівництва плануванням, впровадженням і управлінням програмами протимінної діяльності. Вони були розроблені для підвищення безпеки та ефективності протимінної діяльності шляхом надання вказівок, встановлення принципів і, в деяких випадках, шляхом визначення міжнародних вимог і специфікацій. Вони забезпечують основу, яка заохочує спонсорів і керівників програм і проектів протимінної діяльності досягати та демонструвати узгоджені рівні ефективності та безпеки. IMAS є основою для розробки національних стандартів протимінної діяльності (NMAS), які можуть більш точно відображати конкретні місцеві реалії та обставини в даній країні. GICHD керує розробкою та переглядом IMAS від імені Служби ООН з питань протимінної діяльності.

Підтримка відповідних документів міжнародного права 
Центр підтримує розробку та впровадження інструментів міжнародного права, які стосуються наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни.

Конвенція про заборону протипіхотних мін

Основна стаття: Оттавський договір

Конвенція про заборону використання, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення, також відома як Конвенція про заборону протипіхотних мін, є центральною частиною зусиль, спрямованих на припинення страждань і втрат, спричинених антипіхотними мінами. -піхотні міни. Конвенція містить повну заборону протипіхотних мін, рамки дій для усунення гуманітарного впливу мін та механізми сприяння співпраці у виконанні Конвенції. Конвенцію було укладено 18 вересня 1997 року та набрала чинності 1 березня 1999 року. Станом на 1 лютого 2011 року до Конвенції приєдналося 156 держав. ЖМЦГР має статус спостерігача на засіданнях держав-учасниць Конвенції.

З 1999 року ЖМЦГР підтримує імплементацію Конвенції, головним чином шляхом проведення засідань постійних комітетів, створених державами-учасницями Конвенції. У вересні 2001 року держави-учасниці доручили ЖМЦГР надати посилену підтримку їхнім зусиллям шляхом створення Групи підтримки впровадження (ISU). Обов’язки ISU включають надання підтримки та консультацій Головуванню нарад держав-учасниць та співголовам Постійних комітетів, передачу інформації про Конвенцію та її виконання, а також розробку та підтримку Центру документації.Від імені групи донорів GICHD керує програмою спонсорства. Крім того, на постійній основі ЖМЦГР надає експертні поради державам-учасницям щодо розмінування, інформування про мінну небезпеку та знищення запасів.

Конвенція про певні види звичайної зброї

Конвенція про заборону або обмеження використання певних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, також відома як Конвенція про певні види звичайної зброї (CCW), була прийнята 10 жовтня 1980 року та вступила в дію набрав чинності 2 грудня 1983 року.

КНО є рамковою конвенцією з п’ятьма протоколами, які забороняють або обмежують використання різних типів зброї, яка, як вважається, спричиняє непотрібні страждання або впливає без вибору на солдатів чи цивільних осіб. Зброя, на яку поширюється дія, включає: зброю, яка залишає в тілі фрагменти, які неможливо виявити (Протокол I - 1980); міни, міни-пастки та інші пристрої (Протокол II - 1980 р., змінений у 1996 р.); запальна зброя (Протокол III - 1980); засліплююча лазерна зброя (Протокол IV - 1995); та вибухонебезпечні пережитки війни (Протокол V - 2003). Станом на 1 лютого 2011 року до Конвенції приєдналося 113 держав. ЖМЦГР має статус спостерігача на зустрічах Високих Договірних Сторін, що відбуваються в рамках ККО.Центр має статус спостерігача та допомагає Високим Договірним Сторонам, на їх прохання, у їхніх зусиллях щодо мінімізації людських страждань, спричинених наземними мінами, мінами-пастками та іншими пристроями, вибуховими пережитками війни та касетними боєприпасами, які охоплюються поточною роботою CCW та її Група урядових експертів. З 1999 року GICHD підтримує CCW, головним чином надаючи експертні поради з метою сприяння розвитку та дотриманню зобов'язань, що містяться в CCW. Крім того, ЖМЦГР керує Програмою спонсорства КНО згідно з дорученням Високих Договірних Сторін на третій Оглядовій конференції КНО у листопаді 2006 року.

Конвенція про касетні боєприпаси

Конвенція про касетні боєприпаси (ККБ) набула чинності 1 серпня 2010 року. Станом на 1 лютого 2011 року до ККК приєдналася 51 держава.[2] Конвенція забороняє використання, виробництво, накопичення та передачу касетних боєприпасів. ЖМЦГР підтримує держави-учасниці та інші зацікавлені сторони своїми знаннями та досвідом у впровадженні CCM.

Місцезнаходження 
Штаб-квартира GICHD знаходиться в Женеві, Швейцарія, у будівлі maison de la paix (будинок миру), яка належить Вищому інституту міжнародних досліджень та розвитку. Він ділить будівлю з Вищим інститутом, Женевським центром політики безпеки (GCSP) і Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (DCAF). Це головний елемент campus de la paix (кампус миру).